Den lille heks er en amerikansk stumfilm fra 1916 af Rex Ingram.

Medvirkende 
 Violet Mersereau som Peggy Carson.
 Dan Hanlon som Bill Carson.
 Lionel Adams som George Devereaux.
 Kittens Reichert som Peggy.
 William Dyer som Skinny McGee.

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Stumfilm fra USA
Amerikanske film fra 1916
Dramafilm fra USA